Emmerdale kan syfta på:
Emmerdale – originaltiteln på en brittisk TV-serie som utspelar sig i och kring den fiktiva byn Beckindale i Yorkshire, se Hem till gården
Emmerdale (musikalbum) – ett album av The Cardigans från 1994